Absalons (parochie), een Deense parochie
Absalon's kasteel, een kasteel nabij Kopenhagen